Il doppio del Fischer Grand Prix 1984 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Mel Purcell e Stan Smith erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Wojciech Fibak e Sandy Mayer.

Fibak e Mayer hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Heinz Günthardt e Balázs Taróczy.

Teste di serie
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (finale)
 Henri Leconte /  Pavel Složil (semifinali)
 Wojciech Fibak /  Sandy Mayer (campioni)
 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Fischer Grand Prix 1984